El término Alsina puede referirse a:

Personas:
Mercedes Alsina Aser, botánica.
Carlos Alsina, periodista español.
Adolfo Alsina (1829-1877), político argentino. 
Landelino Lavilla Alsina, político español. 
Juan Alsina Torrente, político español. 
Valentín Alsina (1802-1869), político argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Carlos María Alsina, teatrista argentino. 
Soledad Alsina, pintora chilena. 
Teresa Paris i Alsina

Geografía:
el partido argentino Adolfo Alsina de la provincia de Buenos Aires.
el departamento argentino Adolfo Alsina de la provincia de Río Negro.
la localidad argentina de Laguna Alsina del partido de Guaminí, en la provincia de Buenos Aires.
la localidad argentina de Valentín Alsina del partido de Lanús, en la provincia de Buenos Aires.
la localidad argentina de Villa Alsina del partido de Baradero, en la provincia de Buenos Aires.
la laguna Alsina, ubicada en la provincia de Buenos Aires.
la zanja de Alsina, una obra de ingeniería del siglo XIX en la provincia de Buenos Aires para impedir la entrada de malones indígenas.

Botánica:
El nombre común de la planta ''Quercus ilex.

Empresas y organizaciones:
Encofrados Alsina, proveedor de sistemas de encofrado y andamios.

Otros:
Valentín Alsina, álbum de la banda Dos minutos''.Alsina Graells, compañía de autobuses interurbanos incluida en el grupo Alsa.Club Juventud Alsina, club social y deportivo de Los ToldosAlsina (trasatlántico)'''